Lundbygård kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Lundbygård (Brarup Sogn) – landbrugsejendom i Brarup Sogn, Guldborgsund Kommune
 Lundbygård (Gunderup Sogn) – landbrugsejendom i Gunderup Sogn, Aalborg Kommune
 Lundbygård (Landet Sogn) – landbrugsejendom i Landet Sogn i Svendborg Kommune
 Lundbygård (Lundby Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Lundby Sogn, Vordingborg Kommune